Волгогра́дська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР, на честь російського міста Волгоград.

Волгоградська вулиця — вулиця у місті Запоріжжя
 Волгоградська вулиця — вулиця у місті Луганськ
 Волгоградська вулиця — вулиця у місті Сміла
 Волгоградська вулиця — вулиця у місті Харків
Волгоградська — вулиця у місті Луцьк

 Волгоградська вулиця — колишня назва вулиці Романа Ратушного в місті Київ
 Волгоградська вулиця — колишня назва вулиці Волошкової в місті Боярка
 Волгоградська вулиця — колишня назва вулиці Вільної Ічкерії у місті Кривий Ріг
 Волгоградська вулиця — колишня назва вулиці Василя Бикова у місті Кропивницький
 Волгоградська вулиця — колишня назва вулиці Варшавська у місті Марганець
 Волгоградська вулиця — колишня назва вулиці Слави в місті Подільськ
 Волгоградська вулиця — колишня назва вулиці Ніла Хасевича в місті Рівне

Вулиці